La Universitat de Giessen s'anomena oficialment Justus Liebig-Universität Gießen pel seu membre més famós, Justus von Liebig que va ser el fundador de la moderna química agrícola.

Història 
La Universitat de Gießen es troba entre les universitats del món de parla alemanya més antigues. Va ser fundada el 1607 com una universitat luterana a la ciutat de Gießen a Hesse-Darmstadt perquè la universitat propera, la Universitat de Marburg (Philipps-Universität Marburg) a Marburg, Hesse-Kassel va resultar calvinista. El nom originari de la Universitat de Giessen era Universitat Ludoviciana 

Als segles XVII i XVIII era una universitat petita que tenia les quatre facultats comunes (Teologia, Dret, Medicina i Filosofia). Al  es va engrandir i reformar segons l'exemple de la Universitat de Halle i més encara amb el de la Universitat Georgia Augusta, fundada a Göttingen el 1734-37 (actualment Universitat de Göttingen). Amb el pas dels anys es va crear la Facultat d'Econòmiques (1777-1785) on es van seguir un dels primers cursos d'enginyeria forestal d'Europa.

Justus von Liebig va ser nomenat professor el 1824 havent estat recomanat per Alexander von Humboldt. Altres professors famosos van ser l'antiquari Friedrich Gottlieb Welcker, l'advocat Rudolf von Jhering, el teòleg Adolf von Harnack i el físic Wilhelm Conrad Röntgen.

El 1908 es van admetre les dones com a alumnes.

Actualment aquesta universitat té uns 23.000 estudiants i uns 8.500 treballadors

Facultats i departaments 
Té 11 facultats:
 Dret
 Econòmiques i Empresarials
 Ciències Socials i Estudis Culturals
 Història
 Idiomes, Literatura, Cultura
 Psicologia i Ciència dels Esports
 Matemàtiques i Informàtica, Física, Geografia
 Biologia i Química
 Ciències Agrícoles, Nutricionals i Gestió del Medi Ambient
 Veterinària
 Medicina

Alumnes notables 
A més de Liebig, entre els professors famosos es troben Adolf von Harnack, Rudolf von Jhering, Etienne Laspeyres, Wilhelm Conrad Röntgen, Moritz Pasch, Alfred Clebsch, Kurt Koffka, Friedrich Gottlieb Welcker, Eberhard Schrader i Christian Wiener.

Entre els alumnes recents es troba el primer ministre Frank-Walter Steinmeier i Brigitte Zypries

Altres alumnes van ser Georg Büchner, Georg Gottfried Gervinus, Johann Jacob Dillenius. Ernest Rutherford, William Schlich i Carl A. Schenck

Referències

Enllaços externs 

 University of Gießen homepage en anglès
 Current events at the University
 Alumni-Portal of the Justus-Liebig-University Gießen 

Universitats d'Alemanya
Gießen